Пьемонтская кухня — традиционные блюда региона Пьемонт, Италия. Министерство сельскохозяйственной и продовольственной политики в сотрудничестве с регионом Пьемонта признало 341 блюдо «традиционным» для Пьемонтского региона. Пьемонт является пятым регионом Италии по количеству традиционных продуктов после Тосканы, Кампании, Лацио и Эмилия-Романья.

Закуски 

В качестве закуски, в Пьемонте часто подаётся вяленое мясо. Кроме того, в пьемонтской кухне также распространены в качестве закуски овощи и рыба. Среди рыбных закусок распространены , а также линь или другие карповые.

Овощи обычно подаются вместе с мясом. Распространены такие закуски, как  (свиная ножка с уксусом и овощами),  (рубленая свинина в рулетах из капусты и яйца),  (нежирные куски мяса со специями), татарский бифштекс (сырое говяжье мясо),  (варёный желудок овцы, козы или свиньи), вителло тоннато (кусочки маринованной телятины с соусом) и другие. Иногда подаётся паприка с соусом банья кауда или сыр томино.

Среди соусов распространён  (соус на основе виноградного муста) и  (соус из измельчённого чеснока и анчоусов),  (соус из петрушки, чеснока, анчоусов),  (соус из помидоров, чили, моркови).

Первые блюда 

Распространены каши, среди них: , ризотто (каша из риса, фасоли и лука). Они обычно подаются с вином, часто с бароло. Есть также и макаронные продукты:  (макаронное изделие с тушёным мясом внутри) и тальятелле (разновидность лапши из яйца).

Вторые блюда 

На второе часто подаётся мясо. Например ,  (варёное мясо с пюре и овощами),  (тушёное мясо, готовящееся в вине), каплун,  (свиная лопатка с солью и приправами), тапулон (рубленая ослятина, тушёная с луком и специями в красном вине),  (свежее мясо с овощами и приправами). Готовят и других животных: слизней и бурых лягушек.

Распространена также разновидность рагу — сиве. Иногда подаётся  или жареный боровик.

Десерты 

Распространено печенье, чаще всего с орехами: амаретто (печенье с миндалем),  (печенье с фундуком и шоколадом),  (печенье из миндаля и лесных орехов),  (молочное печенье),  (ванильное печенье),  (печенье из семян фенхеля и эссенции аниса), ,  (печенье из лесного ореха),  (песочное печенье), , .

Есть также конфеты, в состав которых также часто включаются орехи:  (конфеты с лесным орехом, каштановым кремом и ликёром),  (конфеты из какао и лесных орехов), засахаренные каштаны.

Существуют и другие десерты, например:  (бисквит на основе молока, какао и ликёра), фокачча, безе со сливками, панна-котта и другие.

Сыры и колбасы 
Среди колбас, распространённых в Пьемонте:  (свиная печень),  (свинина со свиным жиром),  (отварной картофель со свининой),  (коровье мясо и сало и панчетта из свинины),  (плечо или бедро свинины), кровяная колбаса,  (говядина и свиной жир)

В Пьемонте распространены такие сыры, как: аччельо, бра, , горгонзола, , , , , , томино и другие.

Примечания